

Шарпсвілл — місто, штат Індіана
 Шарпсвілл — місто, штат Пенсільванія